Деся́тово — село в Кожевниковском районе Томской области, Россия. Входит в состав Новопокровского сельского поселения.

География 
Село находится на трассе Кожевниково—Мельниково, на левом берегу реки Десятовки, возле самой административной границы с Шегарским районом.

История 
Основано в 1826 г. В 1926 году состояло из 199 хозяйств, основное население — русские. Центр Десятовского сельсовета Богородского района Томского округа Сибирского края.

Население

Социальная сфера и экономика 
В селе работают фельдшерско-акушерский пункт, общая образовательная школа, дом культуры.

Известные жители и уроженцы 
 Жарков, Геннадий Петрович — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.

Примечания 

Населённые пункты Кожевниковского района